Die Saison 2010/11 war die 18. Spielzeit der israelischen Eishockeyliga, der höchsten israelischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Metulla.

Teilnehmer und Modus 

Die Meisterschaft wurde in drei Runden ausgetragen – einer Vorrunde, einer Platzierungsrunde und der Play-offs. In der Vorrunde spielten alle acht Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander, anschließend spielten jeweils die vier besten und die anderen vier Mannschaften der Vorrunde eine Platzierungsrunde aus. Die Play-offs bestanden aus je einem Spiel um den dritten Platz und dem Meisterschaftsfinale.

Folgende Mannschaften nahmen an der Austragung 2010/11 teil:

 Ice Time Herzlia
 Monfort Ma’alot - vierfacher Meister, Meister 2010
 Ice Bergs Bat Yam - Vizemeister 2010
 HC Metulla
 Maccabi Metulla
 Haifa Hawks - sechsfacher israelischer Meister
 HC Holon
 Rehovot Eagles

Vorrunde

Platzierungsrunde 
Die Ergebnisse der jeweiligen direkten Begegnungen aus der Vorrunde wurden in die Tabellen der Platzierungsrunde eingerechnet.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele 
Spiel um Platz 3
 Icebergs Bat Yam – Maccabi Zairei Metulla 2:6 (2:0, 0:3, 0:3)

Finale
 HC Metulla - Monfort Ma’alot 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste der israelischen Meister bei hockeyarenas.net

2010
Eishockeysaison 2010/11